Сезон 2003 Формулы-1, 54-й сезон Формулы-1, состоял из 16-ти Гран-при и проходил с 9 марта по 12 октября. Чемпионом мира стал Михаэль Шумахер, однако в этот раз его чемпионство выглядело не так убедительно как в предыдущие годы, развязка этого чемпионата наступила лишь на последней гонке. Кубок конструкторов завоевала команда Ferrari.

Свои первые победы на Гран-при одержали Кими Райкконен, Фернандо Алонсо и Джанкарло Физикелла.

Гонщики и конструкторы

Изменения в составе гонщиков

Первый сезон 
 Жолт Баумгартнер

 Антонио Пиццония

 Кристиано да Матта

Последний сезон 
 Хайнц-Харальд Френтцен

 Йос Ферстаппен

Единственный сезон 
 Ральф Фёрман

 Джастин Уилсон

 Николас Кьеза

Переходы 
 Марк Уэббер, из  Минарди в  Ягуар

 Такума Сато, из  Джордана в  BAR

 Дженсон Баттон, из  Рено в  BAR

 Оливье Панис, из  BAR в  Тойоту

 Джастин Уилсон, по ходу сезона из  Минарди в  Ягуар

Результаты

Гран-при

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Михаэль Шумахер

|align="right"|93
|-
! 2
|  Кими Райкконен

|align="right"|91
|-
! 3
|  Хуан Пабло Монтойя

|align="right"| 82
|-
! 4
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 65
|-
! 5
|  Ральф Шумахер

|align="right"| 58
|-
! 6
|  Фернандо Алонсо

|align="right"|55
|-
! 7
|  Дэвид Култхард

|align="right"|51
|-
! 8
|  Ярно Трулли

|align="right"|33
|-
! 9
|  Дженсон Баттон

|align="right"|17
|-
! 10
|  Марк Уэббер

|align="right"|17
|-
! 11
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|align="right"|13
|-
! 12
|  Джанкарло Физикелла

|align="right"|12
|-
! 13
|  Кристиано да Матта

|align="right"|10
|-
! 14
|  Ник Хайдфельд

|align="right"|6
|-
! 15
|  Оливье Панис

|align="right"|6
|-
! 16
|  Жак Вильнёв

|
|align="right"|6
|-
! 17
|  Марк Жене
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

| 
|
|align="right"|4
|-
! 18
|  Такума Сато
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|align="right"|3
|-
! 19
|  Ральф Фёрман

|
|

|align="right"|1
|-
! 20
|  Джастин Уилсон

|align="right"|1
|-
! 21
|  Антонио Пиццония

| 
| 
| 
| 
|
|align="right"|0
|-
! 22
|  Йос Ферстаппен

|align="right"|0
|-
! 23
|  Николас Кьеза
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|align="right"|0
|-
! 24
|  Жолт Баумгартнер
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

| 
|
|align="right"|0

Кубок конструкторов

Примечания 
 После прихода Джастина Уилсона  в Jaguar Racing-Cosworth, Антонио Пиццонии была предложена роль тест-пилота в этой команде, он отказался, а позже занял эту же позицию в Williams-BMW.
 Пилот Williams Марк Жене заменил Ральфа Шумахера на Гран-при Италии.
 Ральф Фёрман получил травму в результате аварии во время тренировки в Венгрии. Вместо него в двух следующих гонках, за команду Jordan-Ford выступал Жолт Баумгартнер.
 Начав сезон  в команде Minardi, Джастин Уилсон позднее присоединился к команде Jaguar, где заменил не показывавшего результат Антонио Пиццония в пяти последних гонках сезона.
 Датчанин Николас Кьеза, тест-пилот команды Minardi, занял вакантное место пилота в команде, начиная с Гран-при Германии, придя на замену Джастину Уилсону, перешедшему в Jaguar.
 После череды неутешительных результатов, показанных в команде BAR в сезоне 2003 года, Жак Вильнёв в последней гонке сезона был заменен на тест-пилота команды Такума Сато. На следующий год Вильнёв будет пилотировать Renault в качестве заменяющего пилота, а в  году подпишет многолетний контракт с Sauber, который будет досрочно расторгнут в 2006 году.

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы 1

Сезоны Формулы-1